

Patronyme 

 José Quiroga Méndez (1707-1784), missionnaire et explorateur espagnol.
 Antonio Quiroga (1784-1841), général espagnol.
 Juan Facundo Quiroga (1788―1835), caudillo argentin.
 Rosita Quiroga (1896/1901-1984), chanteuse argentine.
 Elena Quiroga (1921-1995), femme de lettres espagnole
 Horacio Quiroga (1878-1937), écrivain uruguayen.
 Ramon Quiroga Arencibia (né en 1950), footballeur péruvien.
 Jorge Quiroga Ramírez (né en 1960), homme politique bolivien.
 Arantza Quiroga (née en 1973), femme politique espagnole.
 Santiago Casares Quiroga (1884-1950), homme politique espagnol, temporairement président du Conseil des ministres durant la guerre civile.
 Mauricio Quiroga (1992-2022), coureur cycliste argentin.

Toponyme

Espagne 
 Quiroga est une commune de la province de Lugo en Galice (Espagne)
 Quiroga est une comarque de la province de Lugo en Galice (Espagne)

Mexique 
 Quiroga (Michoacán) est une municipalité dans le nord du Michoacán au Mexique

Habillement 
 Manteau à la Quiroga, cape à la mode au  devant son nom à Antonio Quiroga.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique